Биазинский район — административно-территориальная единица Сибирского края, Западно-Сибирского края РСФСР СССР, существовавшая в 1924—1928 годах.

Районный центр — село Биаза.

История 
Район был образован Постановлением Сибревкома от 12.09.1924 года из Биазинской волости Каинского уезда Новониколаевской губернии. Район вошёл в состав Барабинского округа Сибирского края.

В 1926 году в районе насчитывалось 1190 хозяйств, 8 сельских советов, 32 населённых пункта.

В 1928 году на заседании Президиума Западно-Сибирского края, принимая во внимание малочисленность населения Биазинского района, было принято решение об объединении Биазинского и Новотроицкого районов в один Новотроицкий, с центром в селе Новотроицк.

Административно-территориальное деление 
 Биазинскийский сельский совет (село Биаза)
 Бергульский сельский совет (поселок Бергуль)
 Еласский сельский совет (деревня Еласска)
 Ичинский сельский совет (село Ичинское)
 Мало-Карагаевский сельский совет (поселок Мало-Карагаевский)
 Остяцкий сельский совел (поселок Остяцкий)
 Останинский сельский совет (поселок Останинский)
 Шерстобитовский сельский совет (поселок Шерстобитовский)

Население 
По переписи населения 1926 года в районе проживало 6459 человек (3150 мужчин и 3309 женщин). Крупные национальности: русские, белоруссы, украинцы, барабинцы.

Крупнейшие населённые пункты:
 село Биаза — 547 чел.;
 деревня Весёлая — 464 чел.;
 поселок Бергуль — 474 чел.;
 посёлок Мало-Карагевский — 406 чел.;
 посёлок Останинский — 415 чел.;

Литература 
 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 года — июль 1930 года), Западной Сибири (июль 1930 года — сентябрь 1937 года), Новосибирской области (с сентября 1937 года). Справочник. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1966.
 Список населённых мест Сибирского края. Том 1. Округа Юго-Западной Сибири; Сибирский Краевой Исполнительный комитет. г. Новосибирск. 1928.

Упразднённые районы Западно-Сибирского края
История Новосибирской области